gromada Prabuty (powiat suski) (1954-1956)
 gromada Prabuty (powiat iławski) (1960-1972)